Биберах може бити:

 Биберах (Баден), општина у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Биберах ан дер Рису, град у округу Биберах, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.